Сапсай — українське прізвище.

Походження 
Сапсай — це українське прізвище, що походить від прізвиська «силач», «здоровань» (від тюркської основи «сапасаг» — сильний, здоровий).

За іншою версією це було прізвиськом селянина, хлібороба (від давньоруського дієслова «Сапати» — сапати, обробляти землю).

Найбільш вірогідне походження прізвища від дієслова «Сапата»: тоді Сапсай — це прізвисько давньоруського селянина. Від цього ж кореня — слова «сапа» (сапа), «сапа» (траншея) і т. д..

Історія 
Прізвище Сапсай також походить від єврейського чоловічого імені Шабсай або Шабтай.

Очевидно, предок носія цього прізвища носив ім'я Шабтай. Один із знаменитих носіїв цього імені був рав Шабтай а-Коен, відомий як Шах, автор коментаря на Шулхан Арух, кодекс єврейського закону.

Прізвище відоме ще за часів Богдана Хмельницького. Так, в «Реєстрі Війська Запорозького» за 1649 рік згадується чотири козака з цим прізвищем:

 Іван Сапсай (Черкаський полк),
 Процик Сапсай (Кальницький полк),
 Андрій і Гаврило Сапсан (Прилуцький полк).

У «Реєстрі …» за 1756 також можна побачити козаків Сапсай:

 Андрій Сапсай (Дядьковский курінь),
 Іван Сапсай (Коренівскій курінь),
 Матвій Сапсай (Іркліївський курінь).

Прізвище Сапсай має суфікс імен та прізвиськ ай (Грицай, Міхай і т. д.) і є прізвиськом, яке стало прізвищем. До прізвиська Сапсай міг додаватися патронімічний суфікс енко (в «Реєстрі …» за 1649 р. Згадується козак Кіндрат Сапсаенко, тобто «син Сапсая»), але під впливом Речі Посполитої в західній Росії і в Малоросії (на Україні) були поширені прізвища і без патронімічних суфіксів — за зразком безсуфіксальних прізвищ Західної Європи (напр.: Сміт, Шекспір ​​та ін.). Тобто прізвище Сапсай — це прізвисько, що стало прізвищем без додавання патронімічного суфікса.

Відомі носії 
 Сапсай Володимир Іванович (27.4.1962), с. Хоружівка, Недригайлівського району, Сумської області) — виконувач обов'язків голови Сумської державної адміністрації (2006 р.).
 Сапсай Григорій Іванович (нар. 1949) — професор кафедри гідромеліорацій Українського інституту інженерів водного господарства, член-кореспондент Академії інженерних наук України (1996), член-кореспондент Академії будівництва України (1998).
 Сапсай Ірина Сергіївна — викладач Інститут ветеринарної медицини НААН.
 Сапсай Микола Сергійович (1931—2004) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Петропавлівський і Камчатський (1994—1997 рр.).

Примітки 

Українські прізвища